Bellaire kan syfta på:

 Bellaire, Michigan
 Bellaire, Ohio
 Bellaire, Texas